Е Цзянчуа́нь (; 20 ноября 1960) — китайский шахматист, гроссмейстер (1993), семикратный чемпион Китая (1981, 1984, 1986, 1987, 1989, 1994, 1996). Заслуженный тренер ФИДЕ (2005). Тренер нескольких китайских чемпионок мира, в том числе четырёхкратной чемпионки мира среди женщин (2010, 2011, 2013, 2016) и самого молодого женского гроссмейстера Хоу Ифань.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Биография на сайте ФШР

Шахматисты Китая
Шахматные гроссмейстеры
Тренеры по шахматам
Участники шахматных олимпиад